

Підгорнівська сільська рада — колишня адміністративна одиниця в складі Кіясовського району Удмуртії
 Підгорнівська сільська рада — колишня адміністративна одиниця в складі Ленінськ-Кузнецького району Кемеровської області